Джордж Джи (, 28 июня 1922, Стратфорд, Онтарио, Канада — 14 января 1972, Детройт, Мичиган, США) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Чикаго Блэк Хокс» и «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Джордж Джи, родившийся 28 июня 1922 года в Стратфорде (Онтарио), начинал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Оуэн-Саунд Грейс» (ОХА). В 1943 году он был призван на службу в Канадские вооружённые силы и продолжал играть в хоккей за армейские клубы. После окончания Второй мировой войны Джордж Джи дебютирует в НХЛ в команде «Чикаго Блэк Хокс».

В 1948 году Джордж Джи в результате обмена оказался в клубе «Детройт Ред Уингз», с которым в сезоне 1949/50 стал обладателем Кубка Стэнли. Отыграв в «Детройте» ещё один год, он возвращается в «Чикаго» и по окончании сезона 1953/54 завершает свою карьеру в НХЛ.

В 1972 году Джордж Джи, выступая за ветеранов «Детройта», во время перерыва между вторым и третьим периодами вышел покурить, и во время курения с ним случился тяжелый сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1950
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джорджа Джи  на The Internet Hockey Database 
 Биография Джорджа Джи  на Legends of Hockey 
 Профиль Джорджа Джи  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ